Mónica López o Mònica López puede referirse a:
Mónica López (actriz) (1969-), una actriz española.
Mònica López (1975-), una presentadora del tiempo en televisión española.
Mónica López (deportista) (n. ca. 1950), una deportista argentina, varias veces medallista paralímpica.